St. Thaddäus und Bartholomäus steht für folgende Kirchen:
 St. Thaddäus und Bartholomäus (Teheran)
 St.-Thaddäus-und-Bartholomäus-Kathedrale, Baku